Bujang (Lut Tawar), een plaats in Indonesië
Bujang (Bukit), een plaats in Indonesië